The Children's Hour – film del 1913 diretto da Eugene Moore 
 La calunnia (The Children's Hour) – dramma di Lillian Hellman del 1934
 Quelle due (The Children's Hour) – film del 1961 diretto da William Wyler